Xavier Turull i Creixell (1922-2000), violinista i compositor
 Xavier Turull i Piera, percussionista del conjunt Ojos de Brujo
 Xavier Turull i Ventosa (1896-1934), arquitecte